

Савинка — село, Бурабайський район, Акмолинська область

Савинка — село, Алейський район, Алтайський край
 Савинка — село, Палласовський район, Волгоградська область

Савинка — село, Чернігівська область, Чернігівський район